Huerta de Valdecarábanos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huerta de Valdecarábanos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Huerta de Valdecarábanos (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar